Блез () — чоловіче ім'я, французька і англійська форма імені Влас.
 Блез () — латинський когномен (див. Квінт Юній Блез).
 Блез — персонаж легенди про короля Артура, наставник Мерліна.

Прізвище 

 Андре Блез (1888—1941) — бельгійський шосейний велогонщик.
 Жерар Блез ( 1946) — французький майстер айкідо.
  ( 1975) — французька плавчиня, чемпіонка Франції з плавання на 50 (1993—1995, 1997) і 100 м (1993, 1994) в 50-метровому басейні вільним стилем, учасниця літніх Олімпійських ігор (1992).
 П'єр Блез (1952—1975) — французький актор.
  (р.1925) — бельгійський футболіст, володар Кубка Бельгії в складі клубу «Стандард» (1954).
  (1872—1939) — французький хімік, президент хімічного товариства Франції (1922), завідувач кафедри органічної хімії Сорбонни (1924—1934).
  (1877—1961) — французький скульптор, лауреат Римської премії (1906).

 Блез Сандрар (справжнє ім'я Фредерік-Луї Созе; 1887—1961) — швейцарський і французький письменник.

Топонім 
 Блез — річка у Франції, притока Марни.